Naselja u Hrvatskoj:
 Vrbovac (Daruvar), gradsko naselje Daruvara

Naselja u BiH:
 Vrbovac (Odžak, BiH), naselje u općini Odžak (dio u općini Vukosavlje)